Jonestown
Jonestown (Mississippi)
Jonestown (Pensilvânia)
Jonestown (Texas)

Desambiguações de topônimos